Ellestadite è considerato un sinonimo dei seguenti minerali:
Ellestadite-(Cl)
Fluorellestadite
Hydroxylellestadite